Эгид Верхелст:
 Верхелст, Эгид Старший (1696—1749) — фламандский скульптор, родом из Антверпена. 
 Верхелст, Эгид Младший (1733—1804) — рисовальщик и гравёр.